Miejscowości w USA:
 Pine Point – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
Gminy w USA:
 Pine Point (ang. Pine Point Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker